Ел Валор има више значења:

 Ел Валор, Гранха (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Валор (Татавикапан де Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику